Crithmum campestre är en flockblommig växtart som beskrevs av Johann Anton Güldenstädt och Friedrich August Marschall von Bieberstein. Crithmum campestre ingår i släktet strandsiljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Strandsiljor
campestre